Leonnatus virgatus är en ringmaskart som först beskrevs av Grube 1873.  Leonnatus virgatus ingår i släktet Leonnatus och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
virgatus